Haïtiaans voetbalelftal (mannen)
 Haïtiaans voetbalelftal (vrouwen)